kima – detal architetoniczny
 kima – potrawa kuchni krajów muzułmańskich
 Kima – rodzaj pająków